Allemagne :
 Röthenbach (Allgäu), commune allemande de Bavière, en Souabe
 Röthenbach an der Pegnitz, ville allemande de Bavière, en Moyenne-Franconie

Suisse :
 Röthenbach im Emmental, commune suisse
 Röthenbach bei Herzogenbuchsee, commune suisse, fusionnée avec Heimenhausen le  

Voir aussi :